Джиффони-Сеи-Казали () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 4168 человек, плотность населения составляет 123 чел./км². Занимает площадь 34 км². Почтовый индекс — 84090. Телефонный код — 089.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта